Niemcy:
 Berlin-Neukölln – dzielnica Berlina
 Berlin-Neukölln – stacja kolejowa w Berlinie

Zobacz też:
 Neukölln